Bosznia-Hercegovina
Gaj, falu Gornji Vakuf-Uskoplje községben a Közép-Boszniai kantonban
Gaj, falu Kiseljak községben a Közép-Boszniai kantonban
Gaj, falu Nevesinje községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gaj, falu Goražde községben a Boszniai Drina-menti kantonban
Gaj, falu Srbac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gaj, falu Srebrenica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gaj, falu Ustiprača községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Gaj falu Pozsega-Szlavónia megyében. Közigazgatásilag Lipikhez tartozik
Gaj falu Vrbovec községben, Zágráb megyében

 Oroszország
 Gaj város, az Orenburgi terület Gaji járásának székhelye

 Szerbia
 Gaj, Gálya falu szerb neve a Vajdaságban, a Dél-bánsági körzetben, Kevevára községben

 Szlovénia
Gaj, falu Brežice községben, Posavska régióban
Gaj, falu Slovenska Bistrica községben, Podravska régióban
Gaj, falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban
Gaj nad Mariborom, falu Maribor községben, Podravska régióban
Spodnji Gaj pri Pragerskem, falu Kidričevo községben Podravska régióban